Hưng Yên (provincie) - een provincie in Vietnam
Hưng Yên (stad) - een stad in Vietnam